Jim Clark si riferisce a vari personaggi omonimi:
James H. Clark: presidente della Netscape Communications Corporation;
Jim Clark: pilota di Formula 1: 
Jim Clark: montatore, premio Oscar per il montaggio nel 1985
Jim Clark: regista di film pornografici, il più celebre Giochi maliziosi (Debbie Does Dallas) del 1978